James Crawford peut désigner :
 James Crawford (1934-2012), un musicien néo-orléanais de rhythm and blues ;
 James Crawford (1997-), un skieur alpin canadien.
  (1948-), un juriste spécialisé en droit international public ; élu juge à la Cour internationale de justice en 2014.